Das Wort Tonkünstler wird verwendet
 für Ausübende der Tonkunst
 als Kurzform für das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich

Siehe auch
 Tonkünstler-Orchester
 Tonkünstlerverband